Kramat (begrip), een Javaans begrip
 Kramat (Dempet), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Jatibarang), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Kota Kudus), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Kedungdung), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Kembaran), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Karangmoncol), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Kramat), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Kranggan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Pemalang), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Penawangan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kramat (Senen), een wijk van de Indonesische hoofdstad Jakarta
 Kramat (uitgeverij), een voormalige Belgische uitgeverij